The Sun Goes Down – singolo di Thin Lizzy del 1983
 The Sun Goes Down (Living It Up) – singolo dei Level 42 del 1983

Pagine correlate 
 Sun Goes Down